Miejscowości w Polsce
 Garbacz  (Grabacz)- osada położona w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Grabacz – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno